Martainville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Martainville (Calvados) im Département Calvados
Martainville (Eure) im Département Eure

mit Namenszusatz:
Martainville-Épreville im Département Seine-Maritime